Wyniki zawodów w hokeja na rolkach, który odbył się podczas igrzysk olimpijskich w roku 1992 w Barcelonie. Hokej na rolkach był podczas barcelońskich igrzysk sportem pokazowym.

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Legenda
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
G/+ - gole strzelone
G/- gole puszczone

Finały

Mecz o 3. miejsce

Mecz o złoty medal

Zestawienie finałowe

Linki zewnętrzne 
Oficjalny raport i wyniki z letnich igrzysk olimpijskich w Barcelonie
Raport o wynikach z Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992

Hokej na rolkach
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992